Osoby o tym nazwisku:
 Daniel Tagoe – kirgiski piłkarz
 Prince Tagoe – ghański piłkarz